Ратон:

 Ратон () — город на юго-западе США, административный центр округа Колфакс штата Нью-Мексико.
 ОАО «Ратон», СЭЗ «Гомель-Ратон» — предприятия и свободная экономическая зона в Гомеле.
 Ратон (бассейн) — геологическая структура на границе Колорадо и Нью-Мексико
 Перевал Ратон — горный перевал на высоте 2388 м на границе Колорадо и Нью-Мексико на западе США
 «Перевал Ратон» — художественный фильм (1951, США, Warner Bros.)
 USS Raton — подводная лодка